Mark Allen puede hacer referencia a:

 Mark Allen (nacido en 1958), campeón mundial de triatlón.
 Mark "Bull" Allen (nacido en 1967), jugador internacional de rugby.
 Mark Allen (nacido en 1986), jugador de snooker.
 Mark Allen, programador y diseñador de videojuegos.